Sarolta – nome proprio di persona ungherese femminile
Sarolta d'Ungheria – madre di Santo Stefano, primo re d'Ungheria
Sarolta – opera di Ferenc Erkel del 1862